Билли Браун (; род. 30 октября 1970) — американский актёр, известный благодаря ролям на телевидении. В 2014—2020 годах Браун снимался вместе с Виолой Дэвис в сериале производства Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство» на ABC.

Браун снялся в недолго просуществовавшем сериале FX «Тушите свет» в 2011 году, а затем присоединился к актёрскому составу сериала Showtime «Декстер» в роли детектива Майка Андерсона. В 2012 году он присоединился к сериалу FX «Сыны анархии», а затем получил второстепенную роль в сериале «Последователи». В 2013—2014 годах он снимался с Тони Коллетт в сериале CBS «Заложники», а затем получил основную мужскую роль в сериале ABC «Как избежать наказания за убийство».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США